Серге́й Илю́шин: Илюшин, Сергей Васильевич (род. 1927) — советский государственный деятель, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Илюшин, Сергей Владимирович (род. 1975) — российский футболист.